JRF steht für:
 Grumman JRF-1 bis JRF-6, US-Navy- und US-Coast-Guard-Versionen des Amphibienflugzeugs Grumman G-21
 Kalaeloa Airport (IATA-Code), Flughafen von Kalaeloa (Hawaii), Honolulu City and County, Hawaii
 Naval Air Station Barbers Point (FAA-Code), ehemaliger Militärflughafen bei Honolulu, Hawaii

Abkürzung